Милуоки Брюэрс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 78 матчей в 161 проведённой игре. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 12
 Поражений: 11
 Процент побед: 52.17
 Очков набрано: 110
 Очков пропущено: 120

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 126

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 111
 Очков пропущено: 128

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 101
 Очков пропущено: 112

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 15
 Поражений: 15
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 134
 Очков пропущено: 143

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 10
 Поражений: 16
 Процент побед: 38.46
 Очков набрано: 93
 Очков пропущено: 113

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Милуоки Брюэрс
МЛБ в сезоне 1997